Sulia (geslacht) - geslacht van uitgestorven vliesvleugeligen
 Sulia glaesaria - uitgestorven vliesvleugelig insect
 Rodolfo Sulia - Puerto Ricaans voetballer